Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара слободним стилом за жене на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 25. јула (квалификације и полуфинале) и 26. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини биле су пријављене 93 такмичарке из 85 земаља. Титулу светске првакиње из 2017. успешно је одбранила Американка Симон Мануел која је у финалној трци испливала време новог америчког рекорда од 52,04 секунда. Сребрну медаљу је освојила Кејт Кмпбел из Аустралије, док је бронза припала Швеђанки Сари Шестрем.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 100 метара слободним стилом за жене било је пријављено 96 такмичарки из 86 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално две представнице у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 25. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:00 по локалном времену, пливало се у 10 квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичарки са најбољим резултатима квалификација. Три такмичарке се нису појавиле на старту својих квалификационих група.

Полуфинала 
Полуфиналне трке су пливане 25. јула у вечерњем делу програма, са почетком од 20:11 сати по локалном времену.

Прво полуфинале 

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 26. јула са почетком од 20:02 часова по локалном времену.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

слободно